Feba može značiti:

 Feba (mjesec), saturnov satelit
 Feba (mitologija), lik iz grčke mitologije